Mecze grupy F drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2009 roku w Rotterdamie w Holandii.

W grupie F znalazły się cztery drużyn - Estonia, Holandia, Łotwa i Turcja.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskały dwie reprezentacje: Holandia i Estonia.

Tabela 
Grupa F

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Holandia – Łotwa 
Sobota, 30 maja 2009
16:00 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 500

 I sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 II sędzia: Toomas Murulo (Estonia)
 Czas trwania meczu: 86 minut

Turcja – Estonia 
Sobota, 30 maja 2009
19:00 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 250

 I sędzia: Ritvars Alksnis (Łotwa)
 II sędzia: Cor Van Gompel (Holandia)
 Czas trwania meczu: 114 minut

Estonia – Holandia 
Niedziela, 31 maja 2009
16:00 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 500

 I sędzia: Abdülkadir İlbeyli (Turcja)
 II sędzia: Ritvars Alksnis (Łotwa)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Łotwa – Turcja 
Niedziela, 31 maja 2009
19:00 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 200

 I sędzia: Toomas Murulo (Estonia)
 II sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 93 minuty

Estonia – Łotwa 
Poniedziałek, 1 czerwca 2009
13:30 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 125

 Cor Van Gompel (Holandia)
 II sędzia: Abdülkadir İlbeyli (Turcja)
 Czas trwania meczu: 74 minuty

Holandia – Turcja 
Poniedziałek, 1 czerwca 2009
16:00 (UTC+2) - Topsportcentrum, Rotterdam - Widzów: 1000

 I sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 II sędzia: Ritvars Alksnis (Łotwa)
 Czas trwania meczu: 113 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie F drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Estonia 
Trener: Avo KeelAsystent: Andrei Ojamets

Holandia 
Trener: Peter BlangéAsystent: Arnold van Ree

Łotwa 
Trener: Raimonds VildeAsystent: Uģis Krastiņš

Turcja 
Trener:  Fausto PolidoriAsystent:  Armando Cosentino

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010